Medaglia della Croce Rossa – onorificenza austriaca
Medaglia della Croce Rossa – onorificenza tedesca
Medaglia della Croce Rossa – onorificenza prussiana
Medaglia della Croce Rossa – onorificenza monegasca
Medaglia della Croce Rossa – onorificenza montenegrina del passato